Salpausselkä peut désigner :
 Salpausselkä est une série de moraines parallèles du sud de la Finlande;
 Stade de Salpausselkä, est un tremplin de saut à ski.